Daxenberger ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Daxenberger (1801–1870), bayerischer Kommunalbeamter und Politiker
 Sebastian Franz von Daxenberger (1809–1878), deutscher Jurist und Politiker
 Sepp Daxenberger (1962–2010), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)

Siehe auch:
 Daxenberg